Джеймс Га́рдинер (): Гардинер, Джеймс Артур (Джим) (1930—2016) — американский гребец.
 Гардинер, Джеймс Гарфилд (1883—1962) — канадский фермер и политик.
 Гардинер, Джеймс Макдональд (1857—1925) — работавший в Японии американский архитектор и педагог.